Анг Тян I () или Тян Реатеа (; 1476–1566) — король Камбоджи с 1516 по 1566 год. Изначально правил под именем Суриябарна III () или Сорьопор III, а после 1539 года — под именем Парамараджа II () или Баром Реатеа II.

В современной историографии считается одним из наиболее значимых камбоджийских правителей постангкорской эпохи.

Биография 
Сын короля Томмо Рачеа I. Восемь лет был вынужден скрываться в Сиаме. Пришел к власти, одержав победу над узурпаторами Дамкатом Соконтором и Неаем Каном. При поддержке португальцев осадил Пномпень, взял в плен и в 1525 году казнил Неая Кана.

Около 1525 года Анг Чан отказался от сюзеренитета Сиама, который был навязан его отцу. В ответ на это тайский король Раматибоди I немедленно вторгся в Камбоджу. Тайцы потерпели сокрушительное поражение возле Ангкора. Через три года Анг Чан основал Ловек, где был торжественно коронован в 1539 году.

В 1533 году Анг Чан воспользовался гражданской войной в соседней Аютии, чтобы напасть на провинцию Прачин. В 1534 году он предотвратил попытку узурпации трона со стороны Понхея Онга, сына Рачеа Раматуппдея. В году 1564 года Анг Чан снова воспользовался беспорядками в Аютии, вполтную подойдя к стенам ее столицы.

Литература 
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, Israël, 1966, Chapitre XIV §.9 «Kambodge» Listes et tableau généalogique n°34 p.337-338 
 Chroniques Royales du Cambodge de 1417 à 1595. École française d'Extrême Orient, Paris 1988